Amerikai Egyesült Államok
Mount Sterling, település Illinois államban
Mount Sterling, megyeszékhely Kentucky államban